Pataki, régi magyar családnév
 Pataki (1899-ig Potoka, szlovákul: Potoky) község az Eperjesi kerületben, a Sztropkói járásban (Szlovákia)